Маријана Живановић Чубрило (Београд, 23. јун 1986) српска је телевизијска, позоришна, филмска, гласовна глумица и певачица.

Биографија 
Маријана Живановић је рођена 23. јуна 1986. у Београду. Године 2005. је завршила Трећу београдску гимназију, а потом уписала Филозофски факултет у Београду, смер педагогија. Глуму је дипломирала 2010. у класи професора Владимира Јевтовића, на Академији уметности у Бањој Луци. Уписала је нижу музичку школу Станислав Бинички, одсек соло певање.

Играла је у многобројним дечијим представама луткарског позоришта Бајкамела — „Успавана лепотица”, „Звездан”, „Тамо далеко”, „Куку, Тодоре”, „Пепељуга”, „Јунак Палчић”, „Заљубљене ципелице”, „Три Г — рок прасета”, као и у дечијим представама разних позоришних трупа из Београда — „Гусар Мргудић”, „Пинокио”, „Чаробна фрула”, „Попај и Олива”, „Лаза маза и одрастања стаза”, „Астерикс и Обеликс”, „Снежана и зачарана јабука”, „Ана и Елса у леденом краљевству”, „Пипи и кловн” и многим другим. Играла је у филму „Психо сеанса” и серијама „Бела лађа” и „Непобедиво срце”. Учествовала је на фестивалу луткарских представа „Љаљки над Њоманам” (Ляльки над Нёманам), у граду Гродно (Белорусија). Бавила се и етно певањем у Етно групи Траг.

Тренутно се бави певањем и компоновањем у самосталном ауторском бенду и активно се бави синхронизацијом филмова и серија на српски језик за студије Блу хаус, Голд диги нет, Синкер медија, Соло, Студио и Облакодер као и за Канал Д. Учествовала је у српској синхронизацији представе „Дизни на леду” 2019. године, у којој је позајмила глас Златокоси из филма Златокоса и разбојник.

Филмографија

|- bgcolor="Lavender" align=center
|-
| 2010. || Село гори, а баба се чешља || Медицинска сестра 1
|-
| 2011. || Непобедљиво срце || Болничарка
|-
| 2015. || -{Psiho-seansa}- || 
|-
| 2018. || Шифра Деспот || Баба
|}

Улоге у синхронизацијама

Референце 

Рођени 1986.
Глумци из Београда
Српске глумице
Српски гласовни глумци
Чланови Удружења драмских уметника Србије
Биографије живих особа
Музичари из Београда